F56, F 56 oder F-56 steht für:
 HMS Argonaut (F56), britische Fregatte der Leander-Klasse
 F56 (Paralympics), eine Starterklasse in Paralympischen Sportarten
 F-56, taktische Kennung der Transylvania (Schiff, 1925)

Fahrzeuge:
 Faun F56, deutscher LKW der Faun-Werke
 Mini F56, deutscher PKW von Mini
 F55/F56 „Blauer Enzian“, deutscher Fernschnellzug, siehe Henschel-Wegmann-Zug#Blauer Enzian

F56